Melària (Mellaria, Μελλαρία) fou una ciutat de l'interior de la Bètica, del convent jurídic de Corduba, a la via entre Corduba i Emerita. Podria ser la moderna Fuenteovejuna.

Per una altra ciutat del mateix nom a la Bètica, al país del bàstuls, vegeu Melària dels bàstuls.
	

Ciutats de la Bètica